El término futurista hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Arte
Manifiesto futurista, texto que configuró las bases del movimiento futurista
 Artista u obra que sigue el Futurismo, corriente fundada en Italia

Arquitectura
Arquitectura futurista, caracterizada en sus inicios por el antihistoricismo y largas líneas horizontales

Música
Candidato Futurista es un disco del grupo musical Aviador Dro

futurista